Юрий Якименко:
 Якименко, Юрий Иванович (род. 1945) — советский ученый в области электроники и микроэлектроники, педагог.
 Якименко, Юрий Николаевич (1961—2001) — военный лётчик, Герой России.